Bedrijf
 Brouwerij Martens, Belgische brouwerij te Bocholt
 Brouwerij Martens, voormalige Belgische brouwerij te Zulte
 Dr. Martens, Duits merk van schoeisel, kleding en accessoires

Familie
 Martens, Nederlands adellijk geslacht

Gebouw
 Polikliniek Dr. Martens, voormalige privé-kliniek in de Belgische stad Deinze

Fictief figuur
 Hannelore Martens, personage uit de boeken van de Belgische schrijver Pieter Aspe

Kunst
 Portret van Baertje Martens, schilderij van de Nederlandse kunstschilder Rembrandt

Personen met de achternaam Martens
 Adriaan Martens, Belgisch arts, hoogleraar en collaborateur
 Alfons Martens, Nederlands-Belgisch redacteur
 André Martens, Belgisch politicus
 Andreas Martens, Duits stripauteur
 Bart Martens, Belgisch politicus  en milieuactivist
 Bernard Martens van Vliet, Nederlands journalist en schrijver
 Bettien Martens, Nederlands crimineel
 Carl Eduard von Martens, Duits zoöloog
 Caroline Martens, Noors golfster
 Constant Martens, Nederlands edelman
 Dieudonné Martens, Belgisch politicus
 Dirk Martens, Zuid-Nederlands drukker en uitgever
 Dirk Martens, Belgisch journalist, publicist en schrijver
 Frédéric Martens, Frans-Italiaans fotograaf
 Gaston Martens, Belgisch schrijver
 Georg Friedrich von Martens, Duits rechtsgeleerde en diplomaat
 George Martens, Nederlands kunstenaar
 Gerard Martens, Belgisch politicus en ondernemer
 Gertjan Martens, Belgisch voetballer
 Gustave Martens, Belgisch politicus
 Guy Martens, Belgisch voetballer
 Harry Martens, Belgisch hoogleraar
 Hedda Martens, pseudoniem van Nederlands schrijfster
 Hendrik Michiel Martens, Nederlands burgemeester
 Hyacinth Martens, Belgisch architect
 Jacky Martens, Belgisch motorcrosser
 Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven, Nederlands edelman, politicus en rechter
 Jan Martens, Nederlands kunstenaar
 Jan Martens, Nederlands voetballer
 Jan-Pieter Martens, Belgisch voetballer
 Jef Martens, Belgisch beeldhouwer
 Jef Martens, Belgisch dj en producer, bekend onder de artiestennaam Basto
 Jesse Martens, Belgisch voetballer
 Joop Martens, Nederlands voetbalscheidsrechter
 Jos Martens, Belgisch atleet
 Katleen Martens, Belgisch politica
 Karel Martens, Nederlands grafisch ontwerper
 Karel Martens, Nederlands planoloog en hoogleraar
 Kurt Martens, Belgisch rechtsgeleerde en hoogleraar
 Liban Martens, Belgisch syndicalist en politicus
 Lieke Martens, Nederlands voetbalster
 Lies Martens, Belgisch journaliste en presentatrice
 Luc Martens, Belgisch politicus
 Lucien Martens, Belgisch politicus
 Ludo Martens, Belgisch communistisch activist, politicus en publicist
 Maaike Martens, Nederlands actrice en zangeres
 Maarten Martens, Belgisch voetballer
 Marco Martens, Nederlands dichter
 Maria Martens, Nederlands politica
 Martin Martens, Nederlands schaker
 Maurice Martens, Belgisch voetballer
 Michel Martens, Belgisch glazenier
 Patrick Martens, Nederlands acteur en presentator
 Paul Martens, Duits wielrenner
 René Martens, Belgisch wielrenner
 Renzo Martens, Nederlands kunstenaar en filmmaker
 Ria van Hoek-Martens, Nederlands politica
 Richard Martens, Nederlands voetbalscheidsrechter
 Robin Martens, Nederlands actrice, zangeres, danseres en model
 Ronny Martens, Belgisch voetballer
 Rosa Lernout-Martens, Belgisch politica
 Rudolph Lodewijk Martens, Nederlands burgemeester
 Sandy Martens, Belgisch voetballer
 Sido Martens, Nederlands zanger, gitarist en mandolinespeler
 Siep Martens, Nederlands advocaat, rechter en president bij de Hoge Raad der Nederlanden
 Steven Martens, Belgisch tenniscoach en sportbestuurder
 Theo Martens, Nederlands voetballer
 Thierry Martens, Belgisch stripauteur
 Toon Martens van Sevenhoven, Nederlands archivaris
 Wilfried Martens, Belgisch politicus en advocaat
 Willy Martens, Nederlands kunstenaar

Politiek
 Regering-Martens I, federale regering van België van 3 april 1979 tot 23 januari 1980
 Regering-Martens II, federale regering van België van 23 januari 1980 tot 18 mei 1980
 Regering-Martens III, federale regering van België van 18 mei 1980 tot 22 oktober 1980
 Regering-Martens IV, federale regering van België van 22 oktober 1980 tot 6 april 1981
 Regering-Martens V, federale regering van België van 17 december 1981 tot 28 november 1985
 Regering-Martens VI, federale regering van België van 28 november 1985 tot 21 oktober 1987
 Regering-Martens VII, federale regering van België van 21 oktober 1987 tot 9 mei 1988
 Regering-Martens VIII, federale regering van België van 9 mei 1988 tot 29 september 1991

Zie ook 
 Maertens (doorverwijspagina)
 Sint-Martens (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam